Carlos Augusto Osório Bordini (Porto Alegre, 17 de agosto de 1847 — 4 de julho de 1906) foi um militar e administrador brasileiro.

Filho do coronel João Carlos Augusto Bordini e de Maria Felícia Osório Bordini (irmã do marquês do Erval). Era casado com Josefina Mefredy Ferreira Porto, filha do barão do Caí. Fez seus estudos preparatórios no Colégio Gomes, seguindo depois para o Rio de Janeiro, onde continuou na Escola Central. Terminado seus estudos, retornou à Porto Alegre. Filiado ao Partido Liberal, foi nomeado por Gaspar Silveira Martins como diretor de Obras Públicas.

PORTO-ALEGRE, Achylles. Homens Illustres do Rio Grande do Sul. Livraria Selbach, Porto Alegre, 1917.

Militares do Rio Grande do Sul
Naturais de Porto Alegre
Mortos em 1906
Membros do Partido Liberal (1831)